Йобес Ондиеки — кенийский легкоатлет, который специализировался на дистанции 5000 метров.

Родился в городе Кисии, провинция Ньянза, Кения. Учился в университете штата Айова. Во время учёбы он многократно становился чемпионом национальной ассоциации студентов по кроссу. Выступил на Олимпиаде 1988 года, на которой занял 12-е место. Двукратный победитель мемориала Ван-Дамма в 1990 и 1991 годах. На олимпийских играх 1992 года финишировал 5-м, с результатом 13.17,50. В 1993 году установил мировой рекорд на дистанции 10 000 метров и впервые в истории пробежал дистанцию быстрее 27 минут — 26.58,38. Победитель пробега Carlsbad 5000 1989 года.

Чемпион мира 1991 года на дистанции 5000 метров.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Университета штата Айова